Жуковець — село в Україні, в Горохівському районі Волинської області. 
 Жуковець Ганна Харитонівна  (грудень 1908, Небіж, Житомирський повіт, Волинська губернія, Російська імперія — невідомо) — український державний діяч.
 Жуковець (Березинський район)  () — село в складі Березинського району Мінської області, Білорусь. 
 Жуковець (Дубрава) (хорв. Žukovec) – населений пункт у Хорватії, в Загребській жупанії у складі громади Дубрава.